Ridyard est un gentilé faisant référence aux personnes venant du village de Rudyard dans le Staffordshire. 

Ridyard est aussi un patronyme pouvant faire référence à:

Patronyme
Alf Ridyard (1908-1981), joueur de football britannique
Eveline Ridyard (1898-1973), homme politique britannique
Martyn Ridyard (né en 1986), joueur de rugby britannique

Lieux historiques
Albert Ridyard Three-Decker, maison patrimoniale de Worcester dans le Massachusetts
B. E. Ridyard Three-Decker, maison patrimoniale de Worcester dans le Massachusetts

Voir aussi

Homonymie de patronyme